Стиль Регентства:

 во Франции — художественный стиль в искусстве Франции эпохи Регентства (ок. 1715—1723).
 в Великобритании — архитектурный стиль Великобритании эпохи Регентства (ок. 1811—1820).